Клейтон () — английские имя, фамилия и топоним:

Персоналии 
 Клейтон, Адам (род. 1960) — бас-гитарист рок-группы «U2».
 Клейтон, Адам (род. 1989) — английский футболист, опорный полузащитник английского клуба «Мидлсбро».
 Клейтон, Аманда (род. 1981) — американская актриса.
 Клейтон, Анжела (1959 — 2014) — британский физик-ядерщик.
 Клейтон, Бак (1911—1991) — американский джазовый трубач, руководитель ансамблей, композитор.
 Клейтон, Гарретт (род. 1991) — американский актёр, певец и танцор.
 Клейтон, Гилберт Фолкингэм (1875—1929) — британский колониальный администратор и разведчик, бригадный генерал.
 
 Клейтон, Дерек (род. 1942) — австралийский легкоатлет, марафонец.
 Клейтон, Джейми (род. 1978) — американская актриса кино и телевидения.
 Клейтон, Джек (1921—1995) — британский, английский кинорежиссёр и продюсер.
 Клейтон, Джен (1917—1983) — американская актриса.
 Клейтон, Джон (ботаник) (около 1686—1773) — британский колониальный ботаник.
 Клейтон, Джон Миддлтон (1796—1856) — североамериканский государственный деятель.
 Клейтон, Клариса (род. 1989) — английская актриса.
 Клейтон, Маргарита (1891—1968) — американская актриса немого кино.
 Клейтон, Ронни (1934—2010) — английский футболист.
 Клейтон Рафаэль Лима да Сильва (род. 1990) — бразильский футболист.
  (род. 1937) — английский египтолог.
  (род. 1926) — английский ботаник.
 Клейтон, Эбигейл (настоящее имя — Гейл Лоуренс) — бывшая американская порноактриса эпохи порношика. 
 Клейтон, Этель (1882—1966) — американская актриса.

Топонимы

Великобритания 
 Клейтон (Манчестер)
 Клейтон (Южный Йоркшир)
 Клейтон (Стаффордшир)
 Клейтон (Западный Суссекс)
 Клейтон (Западный Йоркшир)

Канада 
 Клейтон (Онтарио)

США 
 Клейтон (Айдахо)
 Клейтон (округ, Айова)
 Клейтон (Алабама)
 Клейтон (Делавэр)
 Клейтон (округ, Джорджия)
 Клейтон (Иллинойс)
 Клейтон (Индиана)
 Клейтон (Канзас)
 Клейтон (Луизиана)
 Клейтон (Миссури)
 Клейтон (Нью-Джерси)
 Клейтон (Нью-Мексико)
 Клейтон (Техас)
 Клейтон (тауншип, Миннесота)
  — тауншип в штате Миссури.

Прочее 
 Клара Клейтон — персонаж 3-й части трилогии «Назад в будущее».
 Майкл Клейтон — художественный фильм 2007 года.
 Клейтон — аэропорт в штате Алабама.
 База «Клейтон» — художественный фильм.